Noce ima više značenja:
 Noce, Bologna
 Noce, Firenze
 Noce, Massa-Carrara
 Noce, Piacenza
 Noce, Pisa
 Noce, Reggio Emilia
 Noce, Salerno